Sexto día puede referirse a:

Calendario 
 Sexto día de la semana:
 Viernes en algunas tradiciones judeocristianas (entre ellas, en el mundo anglófono);
 Sábado en otras tradiciones, también en el estándar ISO-8601.
 Sexto día del mes:
 En el calendario gregoriano, 6 de enero (que también es el sexto día del año), 6 de febrero, 6 de marzo, 6 de abril, 6 de mayo, 6 de junio, 6 de julio, 6 de agosto, 6 de septiembre, 6 de octubre, 6 de noviembre o 6 de diciembre.

Música 
Día Sexto cantante y compositor antisistema de Rap Rock, Dj y Poeta en línea.

Cine 

El sexto día (2000), película estadounidense de ciencia ficción, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.